Roman Bniński – przewodniczący ZHP w okresie 19 kwietnia 1925 – 12 kwietnia 1926
 Roman Bniński (Roman Józef Nepomucen hr. Bniński z Bnina h. Łodzia, żonaty od 1863 roku z Wacławą Sobańską (1840–1899)) (1826–1912) – powstaniec z 1863.